La Serie A1 2018-19 è stata l'88º campionato italiano della massima divisione di pallacanestro femminile.

La Famila Schio si è confermata campione d'Italia per la decima volta: nella serie della finale scudetto ha sconfitto per 3-1 la Passalacqua Ragusa.

Stagione

Novità 
L'organico è aumentato a 12 squadre con la promozione dalla serie A2 di  e .

Formula 
Secondo le Disposizioni Organizzative Annuali emanate dalla FIP il campionato di Serie A1 è strutturato come segue.

La prima fase, denominata Fase di Qualificazione o Regular Season, è composta da un girone all'italiana di 12 squadre con gare di andata e ritorno; la prima giornata stabilita in calendario viene disputata in una sede unica (presso il PalaRuffini di Torino) per tutte le squadre, con la partita di ritorno disputata poi sul campo della perdente.

Al termine di questa prima fase, le prime dieci classificate disputeranno i play off per il titolo. 
Non sono previste retrocessioni; prima della rinuncia al campionato da parte della Dike Napoli era previsto che le ultime due disputassero un turno di play out al meglio delle 5 partite. La vincente del play out si sarebbe salvata mentre la perdente avrebbe disputato uno spareggio secco a casa della vincente lo spareggio di Serie A2.

Squadre partecipanti

Stagione regolare 
Si è disputata fra il 6 ottobre 2018 e il 17 marzo 2019.

Classifica 

Legenda:
      Campionessa d'Italia.
      Ammesse ai play-off scudetto.
      Esclusa dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, zero a sconfitta.
In caso di parità di punteggio, contano gli scontri diretti e la classifica avulsa.

Note:
Dike Napoli esclusa dal campionato. I risultati fino alla 14ª giornata sono stati annullati.

Risultati

Calendario 
Pubblicato il 24 luglio 2018.

Play-off 
Le prime sei squadre al termine della stagione regolare, si qualificano automaticamente per i quarti di finale.
Le squadre dalla settima alla decima posizione, si affronteranno in due gare di andata e ritorno, con possibilità di pareggio; le due vincitrici ottengono i due restanti posti dei quarti di finale.

Tabellone

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Famila Wüber Schio (10º titolo)
Formazione: Marcella Filippi, Martina Fassina, Raffaella Masciadri, Eva Lisec, Martina Crippa, Sandrine Gruda, Valeria Battisodo, Olbis Futo Andrè, Francesca Dotto, Jantel Lavender, Alexandria Quigley, Jacqueline Gemelos, Milica Mićović. All.: Pierre Vincent
 Retrocessa in Serie A2: -
 Rinunce a campionato in corso:  Saces Mapei Givova Napoli.
 Vincitrice Coppa Italia:  Passalacqua Ragusa.
 Vincitrice Supercoppa:  Famila Wüber Schio.

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
2018 A1